Cette page contient les pages d'homonymie de Blé, Ble et BLE.

Toponyme 

 , page d'homonymie ;
 , page d'homonymie ;

 Blé, une commune située dans le département de Kona de la province du Mouhoun au Burkina Faso.

 Molonou-Blé, une localité du centre de la Côte d'Ivoire.

 La Vallée-au-Blé, une commune française, située dans le département de l'Aisne en région Hauts-de-France ;
  ;
 Stade Francis-Le Blé, un stade de football situé à Brest.

Plantes 
 Blé, un terme générique qui désigne plusieurs céréales appartenant au genre Triticum
 Par extension le terme de blé est également donné à d'autres plantes aux propriétés similaires.

Couleur 
 Blé, une gamme de couleurs rappelant le blé

Patronyme 

 Bruno Dogbo Blé (1952-), un général de brigade ivoirien ;
 Charles Blé Goudé (1972-), homme politique ivoirien ;
 Francis Le Blé (1929-1982), un homme politique français ;
 Jeanine Blé (1975-), une athlète ivoirienne ;
 Kouassi Blé (?-?), souverain ivoirien de la seconde moitié du  ;
 Nicolas Chalon du Blé (1652-1730), militaire français.

Titre 

 Les Cribleuses de blé, une œuvre de Gustave Courbet peinte en 1854 ;
 Le Blé en herbe, un roman de Colette publié en 1923 ;
 Le Blé en herbe, un film français réalisé par Claude Autant-Lara, sorti en 1954, adaptation du roman éponyme de Colette.

Code 
BLE est un code qui peut désigner :
  ;
 .

Sigle 

BLE est un sigle qui peut désigner :
 Bluetooth Low Energy.

Divers 
 
 

Patronyme ivoirien
Patronyme français
Code